Edifício do Senado da Câmara (Serro/MG)

Construção do século XVIII, que guarda toda a sua originalidade. Passou a sediar o Senado da Câmara a partir de 1751, até 1896. É, talvez, a mais antiga sede de Câmara de Minas Gerais. “Aí funcionou o nobre Senado da Câmara da Vila do Príncipe, cabeça da Comarca do Serro Frio, com seus ilustres vereadores, juízes, procuradores, almotacés; aí eram feitas também as audiências de correição dos Ouvidores do Serro (ministros representantes de El-Rei Nosso Senhor)”. 

O prédio foi palco da formação do “espírito cívico dos serranos” e dos seus “ideais nativistas”, além de ter assistido ao aparecimento de personagens como Teófilo Benedito Ottoni e tantos outros, que brilharam na política mineira e nacional. Situa-se onde, por mais de um século, a cidade manteve o principal ponto de encontro da população. Possui características interessantes. Na frente, duas escadas laterais simétricas, típicas das Câmaras mineiras, dão acesso ao edifício. No lado esquerdo se abrem duas sacadas, de onde as autoridades solenemente se dirigiam ao povo, estacionado no antigo Largo da Matriz. Localização: Pça. Pres. Vargas (Largo da Matriz).

Serro
Construções de Minas Gerais